IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1971/1972.

Klasy okręgowe

Rzeszów 

 Do niższej klasy rozgrywkowej zostały zdegradowane dwie ostatnie drużyny.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w polskim sporcie
1972 w polskim sporcie